La  de la coupe CERS est remportée par le club italien de Novara qui s'impose face au club italien de Thiene en finale.

Tout préliminaire 

|}

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1992
Rink hockey en 1993
Rink hockey M2